Domingo Bárcenas ist der Name von

 Domingo de las Bárcenas y Lopez-Mollinedo Mercado (1880–1969), spanischer Diplomat
 Domingo Bárcenas González (1927–2000), spanischer Handball- und Basketballspieler